Antonio González Álvarez – ex calciatore spagnolo
 Daniel Nicolás González Álvarez – calciatore uruguaiano